Оштава () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Кресна. Находится примерно в 10 км к северо-востоку от центра города Кресна и примерно в 28 км к югу от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 66 человек, преобладающая национальность — болгары.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области